Bazancourt (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bazancourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia